Le elezioni comunali in Liguria del 2019 si tennero il 26 maggio, con ballottaggio il 9 giugno.

Genova

Rapallo

Imperia

Sanremo

Ventimiglia

Savona

Albenga

Ballottaggio

Liguria
2019